Сардак - український верхній одяг

Особи:

Сардак Григорій (* 1916 — ?) — український хірург, піонер судинної хірургії.